Downhill pode ser:

 Downhill (ciclismo) - prova de mountain bike
 Descida livre (esqui) - prova de esqui alpino
 Downhill (filme) - filme mudo de 1927

Desambiguação